Пётр Еропкин: Еропкин, Пётр Дмитриевич (1724—1805) — российский военный и государственный деятель.
 Еропкин, Пётр Михайлович (1698—1740) — русский архитектор.